Reflux – polska, strategiczna gra komputerowa
 Reflux pęcherzowo-moczowodowy